Marsgletsjer (Antarctica), een gletsjer op Antarctica
 Marsgletsjer (Groenland), een gletsjer op Groenland